Всё вышло из-под контроля — четвёртый официальный альбом группы Flëur. B этом альбоме музыканты сменили привычное расположение песен: по негласной традиции песни с нечетными номерами пишет Елена Войнаровская, с четными — Ольга Пулатова, а в этом они поменялись. Это связано с отсутствием традиционного «Интро» — короткой вступительной композиции, появлявшейся до этого на всех студийных альбомах группы. С выходом альбома «Эйфория» эта традиция возобновилась.

На этом альбоме звучание становится более электронным и роковым, что особенно проявляется в двух «RadioEdit» композициях (что интересно, одна из них, «Рай на полчаса», не получила широкого распространения на радиостанциях). В основном, это связано с тем, что, по словам группы, мастеринг альбома проходил без них. Некоторые композиции с альбома исполняются на концертах в «оригинальном» звучании — так, как они должны были звучать на диске.

Этот альбом стал прорывом группы к популярности в России, когда песня «Шелкопряд» была поставлена в ротацию Нашего радио и достигла первого места в хит-параде Чартова Дюжина. Несмотря на то, что альбом вышел в 2006 году, в 2008 году группа была награждена на премии «Чартова дюжина» как «Прорыв года», обогнав в этой номинации группы Пелагея и Znaki

Это первый альбом группы, который не был издан во Франции лейблом Prikosnovenie.

Участники записи 
 Ольга Пулатова — фортепиано/вокал
 Елена Войнаровская — гитара/вокал
 Екатерина Котельникова — синтезатор
 Алексей Ткачевский — ударные
 Виталий Дидык — контрабас
 Александра Дидык — виолончель
 Анастасия Кузьмина — скрипка
 Алла Лужецкая — флейта

Список композиций

Дополнительная информация 
 Изначально на альбоме должны были появится ещё две песни: «Кома» и «Колыбельная для взрослых», однако из-за нехватки места на компакт-диске они были исключены из финального трек-листа пластинки. Всего было записано материала на 84 минуты.
 Песня «Пепел» посвящена памяти друга группы, Владимира Короткова. В аранжировке использованы отрывки из спектакля «Крик». Также в песне используется семпл из песни «Heart and Soul» группы Joy Division.

Примечания

Ссылки 
 fleur.kroogi.com — Альбом
 

Альбомы 2006 года
Альбомы Flëur
Альбомы Украины